Gerhard Lehmann (1900-1987), filosofo tedesco
 Gerhard Lehmann (1907-1986), ingegnere tedesco
 Gerhard Lehmann (1960), astronomo tedesco